Neapolis (altgriechisch  neue Stadt) ist der Name mehrerer antiker Städte:

in Europa:
 Stadt in Thrakien, zur thasitischen Peraia gehörig, heute Kavala in Nordgriechenland
 Neapolis (Thrakien), später Herakleia, am Nordufer der Propontis, heute Eriklice am Marmarameer
 Neapolis (Pallene), auf der Halbinsel Pallene, heute Polychrono auf der Chalkidike
 Neapolis (Bosporus), Stadt am europäischen Ufer des Bosporus, heute bei Yeniköy, einem Viertel im Stadtteil Sarıyer von Istanbul
 Neapolis (Krim), Stadt in Skythien, auf dem taurischen Chersones, heute Simferopol auf der Krim
 Neapolis (Päonien), Stadt in Päonien, beim heutigen Izvor in der Gemeinde Čaška in Mazedonien
 Stadt in Histrien, heute Novigrad (Istrien) in Kroatien
 Neapolis (Neapel), Stadt in Kampanien, heute Neapel
 Neapolis (Apulien), Stadt in Apulien
 Neapolis (Sardinien), Stadt auf Sardinien, heute Santa Maria di Nabui in der Gemeinde Guspini in der Provinz Medio Campidano
 Neapolis (Sizilien), Stadt im Gebiet von Akragas auf Sizilien
 Stadtteil von Syrakus auf Sizilien
 Parco Archeologico della Neapolis, archäologischer Park in Syrakus
 Stadtteil von Leontinoi auf Sizilien
 Neapolis (Lakonien), eine Ortschaft in der Gemeinde Monemvasia in der Südost-Peloponnes, gegenüber der Insel Elafonisos

in Asien:
 Neapolis (Kolchis), Stadt in Kolchis
 Neapolis (Ionien), Stadt in Ionien
 Neapolis (Bithynien), Stadt in Bithynien
 Neapolis (Pontus), Stadt in Pontus, 64 von Pompeius gegründet
 Neapolis (Pisidien), Stadt in Pisidien, nahe dem heutigen Beyşehir Gölü, vielleicht Şarkikaraağaç in der Türkei
 Flavia Neapolis, das heutige Nablus, von Vespasian 72 n. Chr. bei Sichem gegründet
 Neapolis (Mesopotamien), Stadt in Mesopotamien
 Stadt auf Zypern, heute Limassol
 Aurelia Neapolis, Stadt in Karien, etwa 8 km östlich von Bozdoğan in der Türkei

in Afrika:
 Stadt in Ägypten, später Kaine oder Kainepolis, heute Qina (Stadt)
 Stadt in Libyen, später Leptis Magna, eine sidonische Gründung
 Stadt in der römischen Provinz Africa, heute Nabeul in Tunesien
 Neapolis Theodorias, Stadt in der Cyrenaica, heute Qasr Libya in Libyen
 Neapolis (Zeugitana), Stadt in Zeugitana
 Stadtteil von Alexandria

in den Vereinigten Staaten:
 Neapolis (Ohio)
 Neapolis (Tennessee)

Titularbistümer
 Neapolis in Palaestina
 Neapolis in Proconsulari
 Neapolis in Pisidia

Siehe auch:
 Neapoli (moderne Namensform)